Il Campionato del Mondo 1976 è stata la 22ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Spagna a Oviedo dall'11 al 21 settembre 1976.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale spagnola per l'8ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Classifica marcatori

Bibliografia 
 ISBN 978-989-20-2611-4

Collegamenti esterni 
 
 
 

1976
Competizioni sportive a Oviedo
Hockey su pista a Oviedo
Hockey su pista nel 1976